Ян Тобиаш Августинович (; ,  — , , Русское воеводство, Королевство Польское) — священнослужитель, архиепископ львовский армянской католической церкви (1715—1751). Папский тайный советник (шамбелан).

Биография 
Родился в знатной армянской семье герба Одровонж. Его крёстным отцом был архиепископ Николай Торосович.

Обучался в Папском колегиум театинцев во Львове. 26 декабря 1688 года рукоположен в дьякона и 1 апреля 1689 года — в священники для служения во Львовской архиепархии.

С 1689 г. служил во львовской архиепархии армянской католической церкви, занимал ряд важных должностей, в том числе был деканом и кафедральным официалом. В 1709 году стал генеральным викарием архиепископа Вартана Гунаняна, в 1711 г. — избран суффраганом и 22 мая 1713 года — титулярным епископом Гимерии и епископом-коадъютором львовской Архиепархии армянской католической церкви с правом наследования.

В 1715 году после смерти архиепископа Вартана Гунаняна назначен Святым Престолом архиепископом латинским львовским армянского обряда.

Четыре года спустя получил от папы Климента XI титул графа и прелата (praelati domestici).
Энергично руководил вверенной ему Архиепархией.

Часто выезжал в места нахождения армянских приходов: в Польше в 1717 году, в Молдавии в 1729 г. Одобрил создание в 1715 г. братства Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во Львове

В 1728 г. реформировал армянский католический ритуал. В 1741—1745 г. руководил реконструкцией львовского Папского колегиума театинцев, а в 1748—1750 г. — армянского кафедрального собора, после того, как страшный пожар уничтожил их.

Частично парализованный в 1744 году, он продолжал служить в качестве архиепископа.

Умер 1751 г. в возрасте 87 лет, пожертвовав значительную часть своего состояния на цели благотворительности. Похоронен в подвалах армянского кафедрального собора во Львове.

Примечания

Ссылки 
 Jan Tobiasz Augustynowicz
 Биографические сведения на сайте католической иерархии

Архиепископы XVIII века
История Львова
Архиепископы Польши
Похороненные во Львове
Архиепископы Армянской католической церкви
Графы